Паола има више значења:

 Паола
 Паола, Ел Сипрес, Гранха (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Паола, Ел Еден (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику